Fonteno steht für:

 Fonteno, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo in der italienischen Region Lombardei

Fonteno ist der Familienname folgender Personen:

 Megan Fonteno (* 1993), Freistilschwimmerin aus Amerikanisch-Samoa
 Shawn Fonteno (Solo; * 1968), US-amerikanischer Rapper, Schauspieler und Synchronsprecher